«Авдотья Павловна» — советский фильм 1966 года режиссёра Александра Муратова.

Сюжет 
Директор селекционной станции, считающая антинаучной лысенковское направление в биологии, уезжает обычным агрономом в колхоз, где работает над выведением нового сорта пшеницы на основе гонимой лысенковцами хромосомной теории наследственности, добиваясь убедительных успехов.

В ролях 
 Зинаида Дехтярёва — Авдотья Павловна Белобородова, селекционер, агроном
 Валентина Владимирова — Hина, учитель ботаники, жена директора школы
 Изольда Извицкая — Нюра, подруга Авдотьи
 Иван Дмитриев — Сергей Петрович Шамрай, профессор, старший научный сотрудник селекционной станции
 Николай Гринько — Иван, директор школы, муж учительницы Нины
 Зиновий Гердт — Самуил Яковлевич Горбис, селекционер
 Семён Лихогоденко — председатель колхоза
 Эдуард Бредун — Паша
 Александр Милюков — эпизод
 и другие

 Критика 
В рецензии на фильм в журнале «Советский экран» (№ 5, 1967) фильм был назван слабым:
Фрагментарность, поспешность, какая-то удивительная несобранность, неоформленность мыслей, режиссуры, образов — этих недостатков с лихвой хватило бы на то, чтоб фильм как художественное произведение вовсе не состоялся, если б не было в фильме нескольких сцен, составляющих, как принято иногда говорить, его « производственную линию» […] претенциозное построение сюжета, перипетии скучного любовного треугольника, который не может спасти даже отличная игра В. Владимировой

 Литература 
 Авдотья Павловна (Худож. фильм «Авдотья Павловна») // Советский экран, № 5, 1966
 Авдотья Павловна // Советские художественные фильмы: 1966—1967. — М.: Нива России, 1995. — стр. 6
 Полюхов Н.'' — Образ современницы (О худож. фильме «Авдотья Павловна». Постановка А. Муратова) // Советская Молдавия, 18 марта 1967

Фильмы СССР 1966 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Одесской киностудии